Александр Александрович Александров (25 октября 1919, д. Гольцово, , Тверская губерния, РСФСР — 26 июля 2010, Ижевск, Удмуртская Республика, Россия) — советский и российский учёный,  и , . Кандидат исторических наук (1958), доцент. С 1965 года член Национального комитета философии и истории естествознания и техники АН СССР. Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики (1996). Участник Великой Отечественной войны.

Одной из центральных тем исследований Александрова являлись вопросы истории удмуртской и уральской промышленности, истории науки и техники, Крестьянской войны под руководством Пугачёва на территории Удмуртии. Считается одним из первых историков города Ижевска.

Биография

Детство и молодость 
Александр Александрович Александров родился в крестьянской семье деревни Гольцово Бежицкого уезда Тверской губернии. По окончании семилетней школы переехал в Ленинград, где учился в сварочном техникуме. В 1939 году был призван в ряды Красной армии, с первых дней Великой Отечественной войны находился на фронте. В составе 315-го автотранспортного батальона 7-й танковой дивизии участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Западном и Волховском фронтах. В июле 1942 года Александр Александрович получил ранение в правую ногу от взрыва противопехотной мины, после чего с июля по сентябрь лечился в одном из эвакуационных госпиталей Казани. Был признан негодным к дальнейшей службе, ему определили инвалидность.

Учёба 
В конце сентября 1942 года Александр Александрович поступил учиться на историческое отделение историко-филологического факультета Казанского государственного университета. По окончании вуза по распределению прибыл в Ижевск и приступил к работе на историческом факультете Удмуртского государственного педагогического института (ныне — Удмуртский государственный университет) в качестве ассистента. С 1948 по 1950 год исполнял обязанности декана.

Окончив в 1957 году аспирантуру исторического факультета Ленинградского государственного университета, Александр Александрович издал свой научно-популярный очерк «Ижевский завод», и в 1958 году одним из первых на факультете защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ижевский завод (1760—1917 гг.)».

Научная и педагогическая деятельность 
В первой половине 1960-х годов Александров вновь занимал пост исполняющего обязанности декана исторического факультета, однако основным для него по-прежнему оставалась наука. В сферу его интересов входили вопросы развития удмуртской и уральской промышленности, в основном металлургии и оружейного производства, история науки и техники. Целый ряд его научных работ были посвящены событиям Пугачёвского восстания и участию в нём удмуртов, а также социально-политической истории Удмуртии.

Большой интерес для науки и общества представляют его исследования о персоналиях, судьбы и деяния которых оставили свой след в истории. Так, целый ряд статей Александров посвятил известному оружейнику Фёдору Токареву, химику Вере Богдановской, партийному работнику Ефиму Бабушкину и многим другим. Особую известность получила его монография
«Семен Иванович Бадаев» о выдающемся русском мастере стального дела, изданная в Москве в 1971 году.

Помимо научной деятельности, жизнь Александра Александровича тесно связана с Удмуртским государственным университетом. В разные годы он занимал должности ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры истории СССР (с 1982 года — кафедра дореволюционной отечественной истории), исполняющего обязанности декана историко-филологического (исторического) факультета, директора исторического музея УдГУ, ведущего хранителя Центра истории образования, науки и культуры УдГУ. Он разработал и читал своим студентам такие курсы, как «История СССР периода империализма», «История Удмуртской АССР», «История науки и техники», «Историческое краеведение» и другие.

Общественная деятельность 
Александр Александрович был весьма активным и деятельным человеком, вследствие чего не мог оставаться в стороне от общественной жизни города и республики. С 1942 по 1949 год он являлся членом ВЛКСМ, а в ноябре 1950 года вступил в ряды ВКП(б). Александр Александрович состоял в рядах Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, ДОСААФ СССР, активно работал в Удмуртском республиканском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, являясь председателем первичной организации УдГУ, председателем секции пропаганды республиканского отделения общества, читал лекции на предприятиях и в организациях республики по вопросам истории, внутренней и внешней политики.

Смерть 
Александр Александрович Александров умер из жизни 26 июля 2010 года.

Основнаы библиография 
Всего Александром Александровичем было опубликовано 7 книг и более 200 научных статей, в том числе в соавторстве, среди которых:

Примечания

Литература 
 

Выпускники Казанского университета
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Удмуртского государственного университета